Кути — многозначный термин.

Населённый пункт 
Босния и Герцеговина
 Кути — село в общине Билеча Республики Сербской.
 Кути — село в общине Мостар Федерации Боснии и Герцеговина.
 Кути — село в общине Соколац Республики Сербской.

Вьетнам
 Кути — уезд во Вьетнаме, в районе которого находится сеть подземных туннелей, использовавшаяся коммунистическими партизанами во время Вьетнамской войны.

Казахстан
 Кути — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.

Россия
 Кути — село в Приаргунском районе Забайкальского края.
 Кути — деревня в Волховском районе Ленинградской области.

Словакия
 Кути — село в районе Сеница.

Черногория
 Кути — село в общине Андриевица.
 Кути — село в общине Херцег-Нови.

Фамилия 
 Кути, Лайош (1813—1864) — венгерский поэт писатель и драматург.
 Кути-Киш, Рита (род.1978) — венгерская теннисистка.